Tier steht für:

 Tier, Lebewesen
 Wappentier, Figur in der Heraldik
 Tier, Figur in der Muppet Show, siehe Die Muppet Show #Tier
 Tier, Figur in der Animationsserie Trudes Tier
 Tier, in der Jagdsprache weibliche Hirsche, siehe Liste der Bezeichnungen für Haus- und Wildtiere

Technik:
 Tier (Netzwerke), Klasseneinteilung von Internetdiensteanbietern
 Tier, Strukturierungsprinzip für die Architektur von Softwaresystemen, siehe Schichtenarchitektur
 Tier, Klassifizierung, um eine Menge hierarchisch einzuteilen (Tier-1, Tier-2 usw.), siehe Zulieferpyramide
  Tier, Stufen der Abgasnorm in den Vereinigten Staaten, siehe Abgasnorm #USA

Unternehmen:
 Tier Mobility, Elektro-Tretroller-Sharing-Anbieter aus Berlin

Tier ist der Familienname folgender Personen:
 Nigel Tier (* 1958), englischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 vielzellige Tiere, Lebewesen aus der Gruppe der Metazoa
 Das Tier (Begriffsklärung)
 Thier (Begriffsklärung)
 Tiere (Begriffsklärung)
 TIR
 Dier
 Tear